Oscar Hammerstein se poate referi la:

 Oscar Hammerstein I (1847-1919), om de afaceri, director de operă și compozitor.
 Oscar Hammerstein II (1895-1960), libretist, producător și regizor de musicaluri.